Gertschew ist der Familienname von

 Janislaw Gertschew (* 1989), bulgarischer Judoka
 Sawa Gertschew (1914–?), bulgarischer Radrennfahrer